Вучич (; ; ) — южнославянская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Вучич, Александр (род. 1970) — сербский политик.
 Вучич, Анте (1912—1942) — югославский партизан, Народный герой Югославии.
 Вучич, Борка (1926—2009) — сербский политик.
 Вучик, Вукан (род. 1935) — американский учёный, специалист по транспорту.
 Вучич, Иван Бунич (1591/92 — 1658) — хорватский поэт и государственный деятель Дубровницкой республики.
 Вучич, Мартин (род. 1982) — македонский поп-исполнитель.
 Вучич, Милош (род. 1995) — черногорский футболист, полузащитник.
 Вучич, Саня (род. 1993) — сербская певица, главная вокалистка сербской панк-рок группы ZAA.
 Вучич Перишич, Тома (1788—1859) — сербский политик.

Населённые пункты 
 Вучич — населённый пункт в общине Рача, Сербия.